Mollahəsənli – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Mollahəsənli – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Mollahəsənli – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian